Бахавалнагар:

 Бахавалнагар — город в пакистанской провинции Пенджаб.
 Бахавалнагар — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.